1899 steht für:

 das Jahr 1899
 1899 (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2022)

Siehe auch: